Isaku ist der Familienname folgender Personen:

Vera Isaku (* 1955), albanische Journalistin und Autorin
Nishimura Isaku (1884–1963), japanischer Architekt, Maler, Töpfer, Dichter, Pädagoge und Forscher zur Alltagskultur